UFC 257: Poirier vs. McGregor 2 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который состоялся 23 января 2021 года на новой спортивной арене «Etihad Arena», расположенной на острове Яс в составе спортивного комплекса «Бойцовский остров UFC» (англ. «UFC Fight Island») вблизи города Абу-Даби, ОАЭ.

В главном бою вечера Дастин Пуарье победил Конора Макгрегора техническим нокаутом во втором раунде. В соглавном бою вечера Майкл Чендлер победил Дэна Хукера техническим нокаутом в первом раунде.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в лёгком весе между бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Пуарье (#2 в рейтинге) и бывшим чемпионом UFC в лёгком и полулёгком весе Конором Макгрегором (#4 в рейтинге). Ранее бойцы уже встречались друг с другом в сентябре 2014 года на UFC 178, тогда победил Макгрегор техническим нокаутом в первом раунде.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов.

[*] Арман Царукян не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперника.

[**] Халил Раунтри не смог уложиться в лимит полутяжёлой весовой категории с первой попытки (превышение 0,5 фунта), но уложился в лимит со второй попытки.

[***] Азайтар и Хакпараст не взвешивались, так как были сняты со своих боёв.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: не присуждался
 Выступление вечера: Дастин Пуарье, Майкл Чендлер, Махмуд Мурадов и Марина Родригес

Последствия турнира 
26 января после двух прошедших на неделе турниров произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Дрю Добер (бывший #15) покинул Топ-15 рейтинга лёгкого веса;

Джордан Эспиноза (бывший #14) покинул Топ-15 рейтинга наилегчайшего веса.

См. также 
 2021 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC